Barks – asteroide
Carl Barks – fumettista statunitense
Samantha Barks – attrice e cantante britannica
Barks – sito web giapponese di informazione musicale